Bujumbura kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Aéroport de Bujumbura Gakumbu, flygplats, 
 Bujumbura, tidigare huvudstad, 
 Bujumbura Mairie, provins, 
 Bujumbura Rural, provins, 

Robotskapade Burundiförgreningar